Dahlbäck är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Dahlbäck 637
 Dahlbeck 206
 Dalbäck 15
Totalt blir detta 858 personer.

Personer med efternamnet Dahlbäck eller varianter av detta namn

 Andreas Dahlbäck (född 1967), musiker och producent
 Barbro Dahlbäck (aktiv 1955–1958), friidrottare, medeldistans
 Bengt Dahlbäck (1917–1991), konsthistoriker och museiman
 Bernt Dahlbäck (1939–1978), underhållare och komiker
 Björn Dahlbäck (född 1949), läkare, professor i blodkoagulationsforskning
 Carl Jonas Dahlbäck (1829–1907), filosofisk författare
 Claes Dahlbäck (född 1947), företagsledare
 Edward Dahlbäck  (1878–1936), arkitekt
 Erik Dahlbäck (född 1944), musiker
 Eva Dahlbeck (1920–2008), skådespelare och författare
 Georg Dahlbeck (1891–1965). konstnär och tecknare
 Gunnar Dahlbäck (född 1945), ingenjör
 Gustaf Dahlbeck (1883–1953), generaldirektör för Statens järnvägar
 Göran Dahlbäck (född 1941), medeltidshistoriker, professor
 Helena Dahlbäck (1960–2000), författare
 Helena Dahlbäck Lutteman (1944–1997), konstvetare och utställningskurator
 Herman Dahlbäck (1891–1968), roddare
 Jesper Dahlbäck (född 1974), housetechnoproducent
 John Dahlbäck (född 1985), housemusiker
 Jonas Dahlbeck (född 1971), animatör och regissör
 Kerstin Dahlbäck (född 1940), litteraturvetare, professor
 Klas Dahlbeck (född 1991), ishockeyspelare
 Knut Yngve Dahlbäck (1925–1992), konstnär och dekoratör
 Lars Dahlbäck (född 1938), litteraturhistoriker
 Marianne Dahlbäck (född 1943), arkitekt
 Mats Dahlbäck (1933–1996), skådespelare
 Nils Dahlbeck (1911–1998), naturvärnare och radioman
 Olof Dahlbeck (1884–1930), flygpionjär och industriledare
 Oscar Dahlbäck (1886–1966), jurist, borgmästare och politiker, folkpartist
 Sigurd Dahlbäck (1866–1932), författare, advokat och etnolog
 Thure Dahlbeck (1911–1981), konstnär
 Yngve Dahlbäck (1925–1992), konstnär och dekoratör

Källor

Svenska efternamn